Бич — ударне знаряддя, батіг.
 Бич — жаргонна назва особи без постійного місця проживання, волоцюги.
 Бич — те саме, що й бияк, робоча частина ціпа або частина мішалки бичової промивальної машини.
 Бич-хлопавка — ударний музичний інструмент.
 «Бич Божий» — радянський художній фільм 1988 року, режисера Олега Фіалка.

Прізвище 

 Бич Лука Лаврентійович (1870—1945) — кубанський український політичний діяч.
 Бич Альберт Іванович ( 1932) — спеціаліст у галузі селекційно-племінної роботи з чорно-строкатою породою великої рогатої худоби.
 Бич Борис Миколайович ( 1946) — російський художник-супрематист.
 Бич Василь Акимович (1861—?) — лісничий, член III Державної думи від Гродненської губернії.
 Бич Іван Андрійович (1881—1919) — герой Громадянської війни.
 Бич-Лубенський Іван Михайлович (1867—1920) — громадський діяч Слобідської України початку XX сторіччя.
 Бич-Лубенський Костянтин Михайлович (1860-?) — письменник і громадський діяч.

Топонім 

 Бич — село в гміні Пйотркув-Куявський Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства.
 Бич — село в гміні Битом-Оджанський Новосольського повіту Любуського воєводства.

 Бич — річка в Росії, в Орловській області, притока Рибниці.
/
 Бич — гора на кордоні між Сербією та Боснією і Герцеговиною.

 Бич — поселення в общині Требнє, регіон Південно-Східна Словенія, Словенія.

Див. також 
 Біч (значення)